Csehország
 Malé Březno, község a Mosti járásban
 Malé Březno, község az Ústí nad Labem-i járásban